Список ударных кратеров Солнечной системы перечисляет наиболее крупные (диаметр более 300 километров) ударные кратеры на астрономических объектах Солнечной системы.

Метеоритные, или ударно-взрывные, кратеры — наиболее распространённые детали рельефа на многих планетах, спутниках и прочих телах Солнечной системы, не исключая астероиды. Их диаметр разнится от тысяч километров до долей миллиметра. Общее количество кратеров, получивших названия (за исключением земных) — около , из которых около 7000 являются . Все наименованные кратеры зарегистрированы в базе данных Международного астрономического союза. Больше всего наименованных ударных структур на Луне — около 1600, а также на Марсе — около 1000 и Венере — около 900.

Следует отметить, что размер ударного кратера зависит от скорости и угла падения, состава метеорита, рыхлости породы на месте удара, а также от силы тяжести на поверхности небесного тела (при одинаковой энергии удара размер воронки будет разным на объектах разной массы). Также существенную роль играет наличие и плотность атмосферы на астрономическом объекте, которая предотвращает падение на поверхность тела относительно небольших космических обломков, сгорающих в ней при падении.

Первые четыре ударные структуры из списка согласно планетной номенклатуре Международного астрономического союза классифицированы и внесены в номенклатуру не как кратеры (сrater), а как иные формы рельефа (равнина — planitia и море — mare). Однако в научной среде ударное происхождение этих объектов доказано и сомнений не вызывает.

Список построен на основе официальных данных МАС по планетной номенклатуре. Данные представлены на конец 2013 года.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Список кратеров Меркурия
 Список кратеров Венеры
 Список кратеров Ганимеда
 Список ударных кратеров Земли

Примечания 

 Описание перечисленных кратеров на сайте Международного астрономического союза

Ссылки 
 Официальный сайт Международного астрономического союза 
 База данных по планетной номенклатуре Международного астрономического союза 

Ударные